Ключ 190 (иер. 髟) со значением «волосы», 190 по порядку из 214 традиционного списка иероглифических ключей, используемых при написании иероглифов. Записывается 10 штрихами.

В словаре Канси под этим ключом содержится 243 иероглифа (из ).

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 190  на сайте graphemica.com
 Ключ 190 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи